hat-trick – sportowe określenie, związane z osiągnięciem czegoś w liczbie trzech
 Hattrick – komputerowa gra on-line
 Hat Trick – hokejowa gra komputerowa z 1984 roku
 Hattrick – indyjska komedia filmowa Milana Luthria z 2007 r.